Barbara Eileen, parfois surnommée « Barbs », est un personnage de fiction appartenant à l'univers de DC Comics. Elle est apparue pour la première fois dans le comic book World's Finest Comics #53 en 1951.

Biographie 
Barbara est la femme de James Gordon, ils ont vécu ensemble à Chicago avant de venir s'installer à Gotham City. Lorsque le couple arrive à Gotham, Barbara est enceinte de leur premier enfant James Gordon Jr. Dans le comic book Batman : Année Un, Gordon trompe Barbara avec Sarah Essen. La femme de Gordon découvrit sa tromperie mais réussit à lui pardonner. Leur fils sera enlevé mais sauvé in extremis par Batman. 

Le couple accueillera plus tard leur nièce Barbara Gordon dont les parents sont décédés dans un accident de voiture. Ils l'élèveront comme leur propre fille et lui apporteront tout l'amour possible. Malheureusement après plusieurs tensions au sein du couple Gordon, Barbara prit la décision de quitter son mari et elle repartit à Chicago avec James Gordon Jr.

Son fils James Gordon Jr aura des comportements étranges dès son plus jeune âge. Devenant en grandissant un sociopathe dangereux, ses parents tentèrent de l'aider et l'internèrent même à Arkham. Il s'en prendra à sa pauvre mère et celle-ci sera traumatisée par cette expérience.

New 52 
Dans la nouvelle continuité, Barbara est l'ex femme de James Gordon et la mère biologique de Barbara Gordon et James Gordon Jr. Elle entretient une relation tendue avec sa fille. 

Elle a abandonné sa famille à la suite des menaces répétitives de son fils contre sa propre sœur si elle ne quittait pas leur famille. N'ayant pas la force émotionnelle nécessaire, elle abandonnera sa famille en pensant les protéger de James Gordon Jr et d'elle même.
Le Joker la kidnappera afin que Batgirl se marie avec lui. Il la mutilera en lui coupant un doigt. Sa pauvre fille dût se résoudre à épouser le Joker. Son repos sera de courte durée car son fils reviendra pour tenter d'assassiner sa famille à la suite de la promesse faite à sa mère par le passé.

Œuvres où le personnage apparaît

Comics 
 1987 : Batman : Année 1 (Batman: Year One) de Frank Miller et David Mazzucchelli
 1992 : Batman : Cris dans la nuit de Archie Goodwin et Scott Hampton
 1996 : Batman : Un long Halloween (Batman: The Long Halloween) de Jeph Loeb et Tim Sale 
 2002 : Amère Victoire (Batman : Dark Victory) de Jeph Loeb et Tim Sale
 2011 : Sombre reflet de Scott Snyder Jock et Francesco Francavilla

Cinéma 
 2008 : The Dark Knight : Le Chevalier noir : Barbara est enlevée avec son fils par Harvey Dent qui juge Gordon responsable de la mort de Rachel Dawes. La famille sera sauvée par Batman.

Films et vidéofilms d'animation 
 2011 : Batman: Year One
 2018 : Batman: Gotham by Gaslight
 2021 : Batman: The Long Halloween

Séries télévisées 
 2014-2019 : Gotham avec Erin Richards (VF : Claire Guyot)

Références

Liens externes 

Ennemi de Batman
Mafieux de fiction
Personnage de fiction italo-américain
Personnage de fiction créé en 1987